

Przypisy 

Superpuchar Polski w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2014 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Warszawie
2014 w Warszawie